Барнсли:

 Барнсли — город в Южном Йоркшире, Англия.
 «Барнсли» — английский футбольный клуб.
 Барнсли, Майкл (род. 1946) — британский и американский математик, исследователь и предприниматель.
 Барнсли, Уильям (Барнешлев, Андрей Афанасьевич; около 1622—1679) — российский государственный деятель, руководитель строительства Иркутского кремля (1668—1669), якутский воевода (1675—1678).